Breck ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Breck (1788–1871), US-amerikanischer Politiker
 Edward Breck (1861–1929), US-amerikanischer Autor, Diplomat, Spion, Fechter und Golfer
 Freddy Breck (1942–2008), deutscher Schlagersänger
 John Leslie Breck (1860–1899), US-amerikanischer Maler
 Jonathan Breck (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Breck (1929–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Samuel Breck (1771–1862), US-amerikanischer Politiker
 Tom Breck (* 1961), deutscher Kraftjongleur

Siehe auch:
 Bräck
 Break